

Patronyme 
 Petra Clever, réalisatrice, scénariste et productrice allemande.
 Todd Clever, joueur international américain de rugby à XV et de rugby à VII.

Toponyme 

 Clever, une ville du comté de Christian, dans le Missouri, aux États-Unis.

Véhicules 
 Clever, véhicule destiné au transport de personnes dans un milieu urbain.
 La Roewe Clever, auto électrique produite par SAIC.